Ве́ндеж () — остановочный пункт электропоездов в Пуховичском районе (Минская область, Беларусь).

Расположен в 54 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочными пунктами Дричин и Техникум (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 8 мин.; от ст. Пуховичи — 7 мин.

Ближайший населённый пункт — одноимённая деревня (примыкает с северной и северо-восточной стороны платформы). Также вблизи остановочного пункта находятся несколько садоводческих товариществ.

Приблизительно в 2,5 км в юго-западном направлении от платформы находится географический центр Белоруссии.

См. также 

 Железнодорожная транспортная система Минска

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги